Carl von Kronenfeldt bzw. Karl von Kronenfeld ist der Name folgender Personen:

* Carl von Kronenfeldt (Generalmajor) (Karl Wilhelm Ludwig Adolf von Kronenfeld; 1782–1841), Königlich Hannoverscher Generalmajor
 Carl von Kronenfeldt (Verleger) (Wilhelm Friedrich Carl von Kronenfeld; 1823–1890); hannoverscher Major, Flügeladjutant des letzten Königs von Hannover und Zeitungsverleger